Jerzy Skoryna (zm. 1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, dowódca 5. kompanii 33 pp, kawaler Virtuti Militari
 Jerzy Jan Skoryna (1926–2010) – żołnierz NSZ i AK, inżynier, dziennikarz

Przypisy